Margarita Yolanda de Saboya (en italiano, Margherita Violante di Savoia; Turín, 15 de noviembre de 1635-Parma, 29 de abril de 1663) fue princesa de Saboya desde su nacimiento y duquesa de Parma por matrimonio.

Primeros años 
Era la hija de Víctor Amadeo I (1587-1637), duque de Saboya y príncipe de Piamonte, y de Cristina de Francia (1606-1663), hija del rey Enrique IV de Francia y de su segunda esposa, María de Médici.

Su padre murió en octubre de 1637, cuando Margarita tenía dos años, convirtiéndose en duque en primer lugar su hermano, Francisco Jacinto de Saboya, que murió en 1638 y posteriormente su otro hermano, Carlos Manuel II de Saboya, teniendo ambos como regente a su madre. Durante este periodo de regencia, los tíos paternos de Margarita, Mauricio de Saboya y Tomás Francisco de Saboya-Carignano, que eran filo-españoles, disputaron el poder a la regente Cristina y su entorno francés.

Matrimonio 
Su ambiciosa madre quiso darla en matrimonio a su sobrino, Luis XIV de Francia, aunque competía con la corte española que había presentado a la infanta María Teresa de Austria como otra posible esposa del soberano. María Teresa era hija de Isabel de Francia, hermana de Cristina. El padre de María Teresa, el rey Felipe IV de España, también era hermano de Ana de Austria, madre de Luis XIV, y estaba ansioso por traer la paz entre Francia y España con el matrimonio de Luis y María Teresa. Luis XIV, que se enamoró de Margarita Yolanda, dio origen a las negociaciones, pero estas tuvieron que terminar a instancias del cardenal Mazarino, que convenció al Rey Sol de que se casara con la infanta de España por motivos políticos.

Tras el fracasó de las gestiones con la corte francesa, Margarita Yolanda finalmente aceptó casarse con Ranuccio II Farnesio (1630-1694), duque de Parma y Piacenza. El contrato matrimonial se firmó el 11 de agosto de 1659 y la boda se celebró el 29 de abril de 1660 en Turín. Margarita llegó a Parma poco después, donde fue acogida según la costumbre farnesiana, con grandes celebraciones.

Debido a su temprana muerte, quedan muy pocos registros de ella. Era una mujer religiosa de rara belleza, piadosa y devota de Nuestra Señora de Loreto, amante de la caza del zorro. Margarita Yolanda recibió como obsequio de su marido una residencia digna de su esplendor, el castillo de Colorno; el matrimonio empezó a reconstruirlo convirtiéndose en palacio, la residencia principal de la familia ducal. De esta unión nacieron una niña mortinata (nacida muerta) el 14 de diciembre de 1661, y un varón, nacido el 27 de abril de 1663 y muerto a los tres días, el 30 de abril.

Muerte 
Margarita Yolanda falleció como consecuencia de este último difícil parto, el 29 de abril de 1663, siendo enterrada en la Iglesia de Steccata, junto a los otros 11 princesas y duquesas, duques y 14 príncipes de la Casa de Farnesio. Su marido contrajo posteriormente matrimonio con Isabel de Este y María de Este.

Princesas de la casa de Saboya
Nobles italianas del siglo XVII
Nacidos en Turín
Fallecidas por parto
Fallecidos en Colorno